Redwood Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Kalifornien, Vereinigte Staaten:

 Redwood Creek (Alameda County)
 Redwood Creek (Humboldt County)
 Redwood Creek (Marin County)
 Redwood Creek (San Mateo County)